Les mots cinereus, cinerea et cinereum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « cendré ».

En taxonomie, ces mots sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales ayant la couleur ou l'aspect de la cendre. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : cinereus, cinerea, cinereum.

Notes et références 

Épithète spécifique